Ljubatsch (russisch Любач) steht für folgende geographische Objekte:

 Ljubatsch (Minsk), Dorf in der Minskaja Woblasz, Belarus
 Ljubatsch (Kursk), Siedlung im Rajon Medwenka, Oblast Kursk, Russland
 Ljubatsch (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod, Russland

Siehe auch:
 Ljubetsch